Европско првенство у одбојци до 19 година 2011. било је 9. издање такмичења одржано у Анкари. Учествовало је 12 репрезентација, а Србија је освојила прву титулу.

Квалификације

Групна фаза

Група А 

|}

|}

Група Б 

|}

|}

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинала од 5. до 8. места 

|}

Меч за 7. место 

|}

Меч за 5. место 

|}

Завршна фаза

Полуфинала 

|}

Меч за 3. место 

|}

Финале 

|}

Коначни пласман

Извори 

Европска првенства у одбојци
Спорт у Турској
Одбојка у 2011.